Ламбе́й () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6418. Всего в кантон Ламбей входила 31 коммуна, из них главной коммуной являлась Ламбей.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 5284 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Ламбей на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи